Temporada 2007 puede referirse a una serie de eventos deportivos:

 Temporada 2007 de Fórmula 1
 Temporada 2007 del Campeonato Mundial de Rally
 Temporada 2007 de GP2 Series
 Temporada 2007 del Campeonato de Europa de Rally
 Temporada 2007 de Top Race
 Temporada 2007 de Turismo Competición 2000
 Temporada 2007 del Intercontinental Rally Challenge
 Temporada 2007 del Campeonato de España de Rally
 Temporada 2007 del Campeonato de España de F3
 Temporada 2006-2007 del A1 Grand Prix
 Temporada 2007 de la IndyCar Series
 Temporada 2007 del Campeonato Mundial de Turismos
 Temporada 2007 de World Series by Renault
 Temporada 2007 del Campeonato de Europa de Camiones
 Temporada 2007 del Campeonato Mundial de Superbikes
 Temporada 2007-08 de la NBA
 Temporada 2007 de la NFL
 Temporada 2007 del fútbol colombiano
 Temporada 2007 del fútbol chileno
 Primera División de España 2007/08